Hatiya (Baglung)
 Hatiya (Makwanpur)
 Hatiya (Sankhuwasabha)